Le Cosmos de New York est le nom de deux franchises de soccer (football) de la ville de New York dans l'État de New York aux États-Unis:

 Cosmos de New York (1971-1985) de la North American Soccer League (1968-1984) ;
 Cosmos de New York (2010) de la North American Soccer League (2011-2017), puis de la  .